Perch ist der Familienname von:
 James Perch (* 1985), englischer Fußballspieler

Perch bezeichnet:
 Perch (Einheit), eine alte englische Längeneinheit

Siehe auch:
 Perch Island (Begriffsklärung)
 Perche (Begriffsklärung)